Кубок России по лыжным гонкам 2022/23 - спортивное соревнование по лыжным гонкам в зимнем сезоне 2022/2023, проводимое Федерацией лыжных гонок России. Состоит из восьми этапов. Сезон начался 19 ноября 2022 года в Вершине Тёи, и завершится 9 апреля 2023 в Кировске. В связи с отстранением российских лыжников от международных стартов Кубок России является основным соревнованием на протяжении сезона 2022/23 для российских лыжников.

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Порядок начисления очков

Зачёт Кубка России

Мужчины 

Спорт в России в 2022 году
Спорт в России в 2023 году